Rossiter ist der Familienname folgender Personen:

 Frederick McGee Rossiter (1870–1967), US-amerikanischer Mediziner und Schriftsteller
 James Rossiter (* 1983), britischer Automobilrennfahrer
 Jan Rossiter (* 1987), irischer Skilangläufer
 Jordan Rossiter (* 1997), englischer Fußballspieler
 Kyle Rossiter (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Leonard Rossiter (1926–1984), britischer Schauspieler
 Margaret W. Rossiter (* 1944), US-amerikanische Wissenschaftshistorikerin
 Matthew Rossiter (* 1989), britischer Ruderer
 Richard Alfred Rossiter (1886–1977), südafrikanischer Astronom

Rossiter steht für:
 Rossiter (Pennsylvania), ein Ort in Pennsylvania